Sälen kan syfta på:

Sälen – en tätort i Transtrands distrikt i Malung-Sälens kommun,
Malung-Sälens kommun – en kommun i Dalarnas län
Sälens IF –  idrottsförening
Sälenfjällen – Sveriges sydligaste fjällområde, se Transtrandsfjällen
 Vintersportanläggningar i Sälenområdet – sju vintersportanläggningar i varierande storlek i Transtrandsfjällen
Sälens fjällkyrka – kyrkobyggnad i Sverige
Sälens högfjällshotell – hotell i Sverige
HMS Sälen (Säl) – en svensk ubåt 1955–1980
HMS Sälen (1918) – en svensk ubåt 1918–1943
"Sälen", Anja Pärssons segergest

Personer
Frithjof Sælen, norsk illustratör, författare och motståndsman
Kjetil Sælen, norsk fotbollsdomare

Se även
Sälen Trysil Airport
Utsigt af byn Sälen
Sälar